Langes Haus bezeichnet

 ein Haus der Burg Nienborg
 ein Gebäudeteil des liechtensteinischen Landtages, siehe Landtagsgebäude (Liechtenstein)
 Suan-Kulab-Wittayalai-Schule, Schule in Thailand
 das größte Fachwerkhaus Europas als ein Gebäudeteil der Franckeschen Stiftungen